Die Brasil Open 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 23. bis 28. Februar 2004 in Costa do Sauípe stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden die Open 13 in Marseille ausgetragen, die wie die das Turnier in Costa do Sauípe zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Vorjahressieger im Einzel war der Niederländer Sjeng Schalken, der dieses Jahr nicht am Turnier teilnahm. Wie schon 2002 konnte der Lokalmatador Gustavo Kuerten den Titel gewinnen und damit zum ersten doppelten Titelträger werden. Als an Position 3 Gesetzter besiegte er im Finale den Argentinier Agustín Calleri (Nr. 4 der Setzliste) in drei Sätzen. Kuerten gewann den einzigen Titel der Saison sowie den 20. und letzten Titel seiner Karriere.
Die Vorjahressieger im Doppel, Todd Perry und Thomas Shimada, traten dieses Jahr nicht zusammen an; einzig Perry spielte an der Seite von Jordan Kerr und schied früh aus. Erstmals beim Turnier erfolgreich war das polnische Duo Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski, die sich im Finale gegen Tomas Behrend und Leoš Friedl durchsetzten und so ihren zweiten gemeinsamen Titel gewannen. Für beide war es auch insgesamt der zweite Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 0,1 MB)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Costa do Sauípe